Prekoračani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Čačinci, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 5 stanovnika te 2 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji